Ejea de los Caballeros – comune spagnolo
 Sociedad Deportiva Ejea – società calcistica spagnola